Okręty US Navy o nazwie USS "Salmon", pochodzącej od łososia:
Pierwszy "Salmon" (SS-19) był okrętem podwodnym typu D, który został zwodowany w 1908 i przemianowany na "D-3" w 1911.
Drugi "Salmon" (SS-182) był okrętem podwodnym typu Salmon (okręt główny). Służył w czasie II wojny światowej i został złomowany w 1946.
Trzeci "Salmon" (SSR-573) był okrętem podwodnym typu Sailfish, który był w służbie jako okręt pikiety radarowej w latach 1956-1993 (zatopiony jako okręt cel)
Salmon